Montès ou Montes, se prononçant usuellement « montesse », peut faire référence à :

Personnes 
 Álvaro Montes Montoro (1982-) est un rejoneador espagnol ; 
 Antonio Montes Vico (1876-1907), est un matador espagnol ; 
 Bastien Montès (1985-), skieur de vitesse français ; 
 Clemente Montes (2001-), footballeur chilien ;
 Felipe Montes, (1961-), écrivain mexicain ;
 Francisco Montes Reina (1805-1851), dit « Paquiro », est un matador espagnol ; 
 Francisco Arce Montes est un meurtrier cité dans l'Affaire Dickinson ; 
 Gato Montès, personnage de bande dessinée, héros de la série du même nom ; 
 Gérard Desnoyers Montes, journaliste, professeur, écrivain, éditeur français ; 
 Ismael Montes (1861-1933), général bolivien, par deux fois président du pays ;
 Javi Montes (1975-), dessinateur espagnol de bandes dessinées ; 
 Jimmy Montès (1987-), skieur de vitesse français ; 
 Joan Montes (1965-), entraîneur espagnol de basket ; 
 Lola Montès (1821-1861), danseuse et courtisane ; 
 Mariano Montes (1894-1926), matador espagnol ; 
 Mauricio Montes (1982-), footballeur péruvien ;
 Oswaldo Capaz Montes (1894-1936), général espagnol ;
 Pablo Montes (1945-), athlète cubain ;
 Raphael Montes (né en 1990), auteur de romans policiers et avocat brésilien ; 
 Verónica Montes (née en 1990), actrice et mannequin péruvienne ;
 Yohan Montès (1985-), joueur de rugby français.

Lieux 
 Montes est le pluriel de mons, terme utilisé en géologie planétaire pour désigner une montagne (souvent un grand volcan). Les montes peuvent être un groupe de volcans ou une chaîne de montagnes :
 Akna Montes, un massif montagneux sur la planète Vénus ;
 Danu Montes, une chaîne de montagnes sur la  planète Vénus ;
 Echus Montes, une montagne sur la planète Mars ;
 Freyja Montes, une chaîne de montagnes sur la planète Vénus ;
 Libya Montes, un arc montagneux sur la planète Mars ;
 Maxwell Montes, un massif montagneux sur la planète Vénus ;
 Montes Alpes, une chaîne de montagnes sur la Lune ;
 Montes Apenninus, une chaîne de montagnes sur la Lune ;
 Montes Caucasus, une chaîne de montagnes sur la Lune ;
 Montes Pyrenaeus, une chaîne de montagnes sur la Lune ;
 Tharsis Montes, une chaîne de volcans sur la planète Mars.
 Cadereyta de Montes, une ville du Mexique.
 Ezequiel Montes, une ville du Mexique.
 Fornelos de Montes, une commune de la province de Pontevedra en Espagne.
 Haut Trás-os-Montes, une sous-région du Portugal.
 Los Montes, une sous-région de la province de Grenade en Espagne.
 microrégion de Montes Claros, une sous-région de l'État du Minas Gerais au Brésil.
 Montes, une paroisse civile de la municipalité de Alcobaça, située dans le district de Leiria et la région Centre, Portugal.
 Montes, une municipalité de l'État de Sucre au Venezuela.
 Montes, une municipalité du département de Canelones en Uruguay.
 Montes Claros, une ville du Brésil.
 Montes Claros de Goiás, une municipalité de l'État de Goiás, au Brésil.
 Montes de Oca, une paroisse civile de la municipalité de Torres (État de Lara, au Venezuela).
 Montes Universales, un massif montagneux d'Espagne.
 São Luís de Montes Belos, une ville du Brésil.
 Trás-os-Montes et Haut Douro, une région du Portugal.
 Villafranca Montes de Oca, une commune de la province de Castille-et-León en Espagne.

Autres 
 Bataille de Montes Claros ().
 Batata de Trás-os-Montes, est une IGP portugaise concernant une variété de pommes de terre.
 El gato montés, un paso doble.
 Lola Montès (film, 1955) de Max Ophüls.
 Ricardo Montes une marque de guitare.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme